Сезон 2018/2019 — 9-й сезон футбольного клуба «Калуга» в первенстве ПФЛ и в Кубке России, а также 55-й сезон калужских команд мастеров и профессиональных футбольных клубов в отечественных чемпионатах.

Хроника событий 

 12 июня участники чемпионата мира 2018 футболисты и тренерский штаб сборной Сенегала прибыли в Калугу — на свою базу. До своего отъезда из России 29 июня сенегальцы проживали в гостинице «SK Royal Hotel Kaluga», тренировались на стадионе «Спутник» и перемещались по России через аэропорт «Калуга». Построенный к чемпионату Мира спорткомплекс с естественным футбольным полем «Спутник» послужил для футбольного клуба «Калуга» домашней ареной в первой половине сезона.
 18 июня пост главного тренера ФК «Калуга» занял Константин Дзуцев. Ранее 47-летний специалист возглавлял кемеровский «Кузбасс», новокузнецкий «Металлург», иркутский «Байкал» и «Читу». С «Читой» в сезоне 2016/2017 выиграл первенство ПФЛ в группе «Восток». В сезоне 2017/2018 был признан лучшим тренером группы «Восток».
 За период с 27 июня по 5 июля ряды «Калуги» пополнили нападающий Алексей Домшинский из ФК «Сызрань-2003», защитник Андрей Волгин из ФК «Чита», полузащитник Евгений Евстигнеев из ФК «Сахалин», защитник Александр Фомин и нападающий Валентин Бабков — оба из ульяновской «Волги», защитник московского «Арарата» Сергей Авагимян, защитник Владимир Ярославцев из ижевского «Зенита».
 28 июня генеральный директор Олег Митрофанов, старший тренер молодёжного состава Игорь Элькинд («Калуга-М») и тренер спортивной школы «Калуга» Игорь Рукавишников провели пресс-конференцию, на которой рассказали о создании комплексной программы развития калужского футбола: от юношеского, массового футбола — к профессиональному.
 22 августа «Калуга» выбыла из розыгрыша Кубка России 2018/2019, уступив на стадии 1/32 финала в серии послематчевых пенальти «Тамбову» — одному из лидеров первенства ФНЛ, по итогам сезона завоевавшему путёвку в Российскую Премьер-Лигу.
 Перед закрытием летнего трансферного окна 1 сентября пять игроков из ФК «Калуга-М» были включены в заявку главной команды. Это нападающие Сергей Галась и Иван Формалёв, полузащитники Штефан Мыкитюк и Максим Левитин, а также защитник Владислав Василюк.
 6 октября после перерыва более чем в два десятка лет состоялось «калужское дерби» ─ противостояние профессиональных футбольных клубов крупнейших городов региона ─ матч между обнинским «Квантом» и «Калугой» завершился вничью 2:2.
 3 ноября «Калуга» ушла на перерыв в первенстве России до 6 апреля 2019 года. «Калужские новости» опубликовали объёмное интервью с главным тренером Константином Дзуцевым.
 По результатам опроса главных тренеров команд, участвующих в первенстве России среди команд ПФЛ, были определены лучшие игроки октября. Защитник «Калуги» Андрей Волгин был признан лучшим футболистом в группе «Центр».
 На состоявшемся 16 ноября отчётно-выборном общем собрании членов ПФЛ были проведены довыборы в состав Совета Ассоциации «ПФЛ». В него помимо прочих вошёл генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов.
 В зимнее трансферное окно 25 января — 24 февраля заявочный лист «Калуги» пополнился полузащитником Андреем Жердевым и защитником Дмитрием Боровковым — оба из обнинского «Кванта», нападающим Алмазом Фатиховым из нижнекамского «Нефтехимика», вратарём Михаилом Бородько из «Нижнего Новгорода», защитником Никитой Бондаренко из брянского «Динамо», а также двумя воспитанниками спортшколы «Калуга» — голкипером Евгением Силаковым и полузащитником Андреем Косенко.

Руководство и тренерский штаб

Формирование состава

Экипировка 
Несколько сезонов подряд клуб использует экипировку испанской фирмы Joma. В сезоне 2018/19 были задействованы все три варианта формы: основной, гостевой и резервный.

Статистика сезона

Итоговое турнирное положение 

12.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах соревнований (если иное не предусмотрено спортивными условиями проведения соревнований). За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью ─ 1 очко, за поражение ─ 0 очков. В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:
 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле)
 по наибольшему числу побед во всех матчах
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.

Статистика игроков

Посещаемость матчей

Результаты матчей

Перемещение команды по таблице чемпионата

Матчи в хронологическом порядке

География сезона 
ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019

Документальный видеосериал

«Калуга-М» 

 Участник первенства и розыгрыша кубка  Союза федераций футбола «Центр» 2019. Старт соревнований ─ 27 апреля. Окончание ─ 2 ноября.
 За «Калугу-М» в турнирах СФФ «Центр» 2019 заявлены все футболисты главной команды клуба.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Итоговое турнирное положение «Калуги-М» в сезоне 2019

Матчи «Калуги-М» в хронологическом порядке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018/2019
Калуга